Meistriliiga 1993-94 foi a 3ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Flora Tallinn.

Primeira fase

1- FC Tevalte mfoi desclassificado da competição.

Final

Campeão

Referências
Tabela final da Meistriliiga (RSSSF)

1993–94
1993 no futebol
1994 no futebol
Desporto na Estônia em 1993
Desporto na Estônia em 1994